Путраш — фамилия. Известные носители:

 Путраш, Владимир Степанович (род. 1970) — белорусский футболист.
 Путраш, Юрий Владимирович (род. 1990) — украинский футболист.